Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Hans Hach Verdugo e Miguel Ángel Reyes Varela hanno sconfitto Vladyslav Manafov e Piotr Matuszewski con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Roman Jebavy /  Igor Zelenay (primo turno)
  Romain Arneodo /  Denys Molchanov (quarti di finale)

  Hans Hach Verdugo /  Miguel Ángel Reyes Varela (campioni) 
  Fernando Romboli /  Jan Zielinski (quarti di finale)

Wildcard 

  Kamil Gajewski /  Jasza Szajrych (primo turno)
  Vladyslav Manafov /  Piotr Matuszewski (finale)

  Leo Borg /  Szymon Kielan (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Polish Cup 2021